Janislav Atanasov Gerčev (* 4. října 1989 Plovdiv) je bulharský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
S judem začal v 11 letech v rodném Plovdivu. Připravuje se pod vedením svého otce, bývalého reprezentanta Bulharska Atanase Gerčeva. Na mezinárodní scéně se objevuje od roku 2009. V roce 2012 se na olympijské hry v Londýně nekvalifikoval. V roce 2016 dosáhl na evropskou kontinentální kvótu pro účast na olympijských hrách v Riu, kde v úvodním kole porazil Tchajwance Caj Ming-jena. V dalším kole však nestačil na jednoho z favoritů Gruzínce Amirana Papinašviliho, kterému podlehl po minutě boje na ippon technikou uči-mata.

Vítězství 
 2013 - 1x světový pohár (Bukurešť)
 2014 - 1x světový pohár (Sofie)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Bulharsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Janislava Gerčeva na judoinside.com
 Výsledky a novinky Janislava Gerčeva na judobase.org

Bulharští judisté
Bulharští olympionici
Narození v roce 1989
Narození 4. října
Žijící lidé
Muži